«Head Above Water» — шостий студійний альбом канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь, представлений 15 лютого  2019 року.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Авріл Лавінь 

Альбоми Авріл Лавінь
Альбоми BMG